est un personnage principal du manga Reborn!

Apparence et Personnalité

Description 
Takeshi Yamamoto est né au Japon et est un camarade de classe de Tsuna Sawada. Son groupe sanguin est O et est du signe astrologique Taureau. Yamamoto est le sportif par excellence, même s'il ressemble beaucoup à Tsuna en ce qui concerne les mauvais résultats dans les autres matières. Tout comme Hayato Gokudera, il est très prisé par ses camarades féminines, au grand dam de Tsuna. Il impose le respect par l'importance qu'il accorde à l'amitié. Surnommé « le freak du baseball » par Gokudera, il excelle dans cette discipline où il met toute son énergie, et ne fait jamais dans la demi-mesure. Lambo en fera les frais à la suite d'une balle lancée par Yamamoto. Toujours de bonne humeur, il prend tout ce qui lui arrive comme un jeu (à part pour le baseball et plus tard pour le maniement du Katana). Il devient un ami plein de confiance lorsque Tsuna le sauve d'une chute du toit de leur école. En effet, depuis un certain temps, Yamamoto ne s'améliorait plus dans sa discipline favorite, le Baseball. 

Tsuna lui conseillera de continuer à s'entraîner et de faire de son mieux, mais il se blessera au poignet, ce qui anéantira ses espoirs d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Il tentera de se suicider, mais sera sauvé par Tsuna. Son père tient un magasin de sushi.

Reborn, intéressé par les capacités impressionnantes de Yamamoto Takeshi, lui proposera de rentrer dans la famille Vongola. Il prendra cette histoire de mafia comme il prend la vie : pour un jeu (« Jouer à la Mafia »). Il considérera même les armes dangereuses qu'utilisera Reborn pour l'entraîner comme des jouets d'enfants. Reborn lui confiera une batte de baseball spéciale qui se transforme en katana en la maniant d'une certaine façon. Yamamoto est un personnage qui a montré qu'il pouvait être ami avec tout le monde, ce qui lui vaut le respect de son entourage. Des personnages comme Hibari Kyoya ont démontré que Yamamoto a un intérêt dans une bataille, et Squalo a également manifesté son intérêt pour son développement. Toutefois, Yamamoto peut se mettre en colère quand ses amis sont blessés.

En effet, il est également prêt à sacrifier des choses importantes pour lui dans le but de sauver ses amis. Par exemple, dans l'Arc Kokuyo, où il a sacrifié un bras (juste avant un match de baseball) contre Ken Joshima, et quand Squalo lui a demandé ce qu'il choisirait entre le Baseball et l'épée, il a choisi l'épée afin de protéger ceux dont il se soucie.

Histoire

Arc Gang Kokuyo 
Au cours de l'attaque du gang Kokuyo dirigé par un certain Mukuro Rokudo, Yamamoto vient en aide à Tsuna Sawada et Gokudera Hayato qui se sont fait agresser soudainement par un garçon nommé Chikusa Kakimoto. Plus tard, Yamamoto a rejoint le groupe pour aller sauver le petit Futa, enlevé par Mukuro. Il a été pris en embuscade par Ken, et les deux finissent par être coincés sous terre. Défavorisés en raison à la fois de sa batte détruite et à l'odorat de Ken, Yamamoto sacrifie son bras pour vaincre ce dernier. Plus tard, lorsque Lancia a attaqué le groupe, Yamamoto a été en mesure de comprendre le secret de l'attaque de sa boule serpentaire en métal, mais a été mis hors d'état de combattre.

Arc Vongola VS Varia 
Un mois plus tard, Yamamoto, avec Gokudera et Tsuna, furent vaincus par Squalo, un acolyte de la Varia, qui poursuivait le messager Vongola Basil. Plus tard, Yamamoto a été choisi comme le Gardien Vongola de la Pluie et a hérité de la demi-bague Vongola de la Pluie. Il a été ensuite formé à l'art de l'épée par son père, en préparation de la bataille contre la Varia. Son père lui a enseigné les huit formes du « Shigure Soen ».

Lors de la bataille de la Pluie, Yamamoto sera à nouveau confronté à Squalo. Il finit par remporter la victoire en créant son propre style, Shigure Soen dans le milieu du combat. Un requin a ensuite été lâché dans le cadre du match, et, bien que Yamamoto ait essayé de le sauver, Squalo refusant de perde sa fierté d'épéiste, se laisse attaquer par le requin. Au cours de la bataille du Ciel, Yamamoto a été guéri du poison Death Heater par Hibari et a ensuite secouru Hayato, Ryohei et sauve Chrome Dokuro aux mains des Varia. À la fin, les Vongola ont remporté le combat contre la Varia et Yamamoto a été soulagé d'apprendre que Dino ait pu sauver Squalo.

Arc du Futur 
Dans le monde de dix ans plus tard, le Yamamoto du futur conduit Tsuna et Gokudera jeunes à la base Vongola. On apprend que le père de Yamamoto a été assassiné par les Millefiore. Plus tard, lors de la recherche des autres gardiens Vongola, Yamamoto et compagnie croisent sur le chemin I-Pin, Lambo ainsi que Kyoko Sasagawa et Haru Miura, mais sont bientôt attaqués par deux membres de la famille Millefiore, Tazaru et Nozaru. Mais avant que Yamamoto n'ait pu se battre et enseigner à Gokudera comment utiliser les boîtes armes, il est soudainement remplacé par sa version du passé. Après avoir eu vent de la situation du futur, Yamamoto se rend, avec Gokudera, au sanctuaire de Namimori. Ils ont ensuite rencontré Gamma, le gardien Millefiore de la Foudre. Gokudera qui a d'abord refusé de coopérer avec Yamamoto, a été facilement maitrisé. Cependant, même quand les deux ont finalement réussi à travailler ensemble, ça ne les a pas empêchés de se faire battre par Gamma. Heureusement pour eux, le Hibari du futur vient à leur secours. Après avoir récupéré, Yamamoto décide de s'entrainer avec Reborn, qui lui donne un DVD fait par Squalo, intitulé « Le chemin pour devenir l'empereur Swords », qui comprenait cent batailles que Squalo a gagnées. Après avoir développé de nouvelles techniques, grâce à la vidéo, Yamamoto a été en mesure de trancher le chapeau de Reborn. Celui-ci le félicite en lui révélant le secret des Arcobalenos, mais lui a demandé de ne le dire à personne.

Yamamoto Takeshi accompagnera ensuite Tsuna, Gokudera, Lal Mirch et Ryôhei Sasagawa lors du raid sur la base Millefiore. Yamamoto ne se battra pas au départ, et sera plus tard séparé du reste du groupe, restant avec Lal Mirch inconsciente. Il sera alors contraint de se mesurer à Genkishi, le meilleur épéiste de Millefiore et perdra le duel pour être ensuite capturé par Irie qui s'avèrera être un allié.

Arc Choice 
Lorsque Squalo arrive à la base Vongola, il commence à entrainer Yamamoto en vue de la prochaine bataille contre les Six Véritables Couronnes Funéraires. Pendant son entraînement, Yamamoto a eu un choix crucial à faire : choisir entre le Baseball et l'art de l'épée. Il décide finalement de choisir l'épée. Yamamoto a été choisi par la roulette pour participer au Jeu du Choix au cours de laquelle il rencontre Saru, qui s'est rapidement révélé être Genkishi. Grâce à sa boîte Vongola et à sa « Cambia Forma », Yamamoto parvient à vaincre Genkish, mais celui-ci, tout en étant blessé, a été tué par Kikyo. 
Ensuite, Yamamoto fonça pour attaquer la cible Millefiore Daisy et le tua en même temps que Kikyo toucha Irie Shoîchi. Cependant, en raison de l'immortalité de Daisy, les Vongola ont perdu. 

Après l'intervention d'Uni au milieu de la bataille du Choix, elle et les Vongola décident de fuir Byakuran et les Six Véritables Couronnes fFunéraires en utilisant le système de téléportation. Malheureusement, Zakuro, la Véritable Couronne Funéraire  de la Tempête les retrouve et attaque la base. Squalo est resté à la base Vongola pour lutter contre Zakuro afin de faire gagner du temps au Vongola, mais a été pris dans une explosion.  Plus tard, Yamamoto est retourné à son secours avec Bianchi, Spanner et Giannini. Au cours de la bataille finale contre les Six Véritables Couronnes funéraires, Yamamoto est arrivé à temps pour défendre Ryohei et Gokudera de Ghost, la Couronne Funéraire de la Foudre. Les Vongola ont finalement réussi à vaincre Byakuran, et après avoir dit au revoir à Squalo, Yamamoto et les autres retournent dans le passé.

Arc Cérémonie de Succession 
Pendant un entrainement au baseball, Yamamoto s'est lié d'amitié avec Kaoru Mizuno, un des étudiants transférés de la Famille Shimon. Une semaine avant la Cérémonie de Succession, Yamamoto et Kaoru étaient chargés de protéger Tsuna Sawada. Kaoru est un homme qui devient très nerveux quand des personnes le regardent jouer au baseball, c'est pourquoi Yamamoto décide de mettre tout le monde en costume de légume, de sorte que Kaoru ne se sentent pas gêné. 

Plus tard dans les vestiaires, Yamamoto découvre une feuille, tombée du casier de Kaoru, montrant que les Shimon veulent éliminer la Famille Vongola. Kaoru, pris de panique, attaque violemment Yamamoto et lui infligea une terrible blessure au ventre. Cependant, avant de perdre conscience, Yamamoto eut le temps d'écrire le mot « pêché » avec son sang, afin d'alerter les autres Vongola. Le lendemain, Ryohei trouve son corps inanimé, ensanglanté au sol, et l'emmena tout de suite à l'hôpital pour être opéré. Le médecin révèle à Tsuna et aux autres, que Yamamoto est dans le coma et qu'il a peu de chance de pouvoir remarcher un jour. Plus tard, après la défaite de Aoyama Rauji contre Lambo, Byakuran apparait soudainement devant le lit de Yamamoto toujours inconscient à l'hôpital.

À notre grande surprise, Yamamoto Takeshi refera son apparition et débarquera dans l'île pour aller sauver son assassin Kaoru de Daemon Spade, le premier Gardien Vongola de la Brume. Quand Kaoru lui demande pourquoi l'a-t-il sauvé alors qu'il avait tenté de le tuer, Yamamoto lui répond qu'il serait toujours là pour « un ami » en difficulté. Ensuite, Daemon, assez confus, lui demanda pourquoi il était ici, sachant que Yamamoto devait être dans un état critique, il lui répondit qu'une vieille connaissance avait réussi à le guérir et le remettre sur pied. Pendant son combat contre Daemon Spade, juste au moment où Yamamoto allait lui porter le coup final, Chrome Dokuro, sous l'emprise de Daemon, intervient et stoppe l'attaque de Yamamoto. Aussi étrange qu'il puisse paraître, Yamamoto décide de donner l'équipement Vongola de la Brume à Chrome, sachant même que celle-ci est toujours au ordre de Daemon. Après ces évènements, Yamamoto révèle à Tsuna Sawada, Gokudera Hayato et Reborn que Byakuran est en réalité la connaissance qui la soigné.

Pouvoirs et Armes 
Malgré sa personnalité débonnaire, Yamamoto a montré qu'il a un talent caché pour devenir un tueur professionnel. En effet, Reborn a vu clairement le potentiel de Yamamoto et mentionne souvent à Tsuna que Yamamoto a un instinct de tueur né, citant ainsi qu'il est le meilleur athlète de l'ensemble de la Famille Vongola. Ses réflexes rapides et son corps athlétique lui donnent un avantage naturel pour esquiver les attaques ennemies. Yamamoto a fait un apprentissage rapide, tout en rappelant des huit formes du « Style Shigure Soen ». Il a également développé une nouvelle forme du Style, la , mais ne peut l'utiliser que dans une situation désespérée.

Equipements 
 La Batte Yamamoto : elle lui a été conférée par Reborn peu de temps avant l'Arc Kokuyo. Avant de recevoir le Shigure Kintoki ou l'apprentissage de l'art de la Shigure Soen, Yamamoto utilisait une batte de baseball qui, lorsqu'elle est projetée à , se transforme en un katana.
 Shigure Kintoki : c'est un shinai qui se transforme en katana lorsque le Shigure Soen Style est utilisé.
 Anneau Vongola de la Pluie : Yamamoto a hérité de cet anneau en battant Squalo au cours de la Bataille contre la Varia. Grâce à cet anneau, Yamamoto peut émaner des Flammes de la Pluie et peut utiliser la capacité « Tranquillité » qui ralentit les mouvements de l'adversaire. À la fin de l'Arc du Futur, Yamamoto a hérité de la nouvelle et véritable forme de cet anneau.
 Rondine di Poggia et Akita di Poggia : Kojirô, l'hirondelle et Jirô le chien sont les deux boîtes Vongola de Yamamoto. Jirô sert de soutien à Yamamoto en portant trois katanas qui vont lui permettre de se propulser avec des Flammes. Kojirô, quant à lui, peut imprégner de la tranquillité sur l'adversaire en émanant de la pluie. Il peut aussi utiliser la « Cambio Forma » pour fusionner avec le Shigure Kintoki de Yamamoto afin de créer « La quadruple lame d’Asari Ugetsu ».
 Barrière : cette boîte a été utilisée par le Yamamoto du Futur. Un mur d'eau capable de résister aux flammes et de protéger contre les attaques ennemies.
 La quadruple lame d’Asari Ugetsu : la fusion entre Rondine di Poggia et le Shigure Kintoki crée une puissante épée longue, richement décorée avec des ailes, accompagnée de trois épées fournies par Jirô. Et en utilisant les trois courtes épées de Jiro dans son autre main, il imite le style de combat du premier gardien de la pluie Asari Ugetsu.
 Collier Vongola de La Pluie Version X : le nouvel équipement de Yamamoto formé avec la combinaison de l'anneau Vongola de la Pluie et les bagues des animaux Vongola de la Pluie (Jirô & Kojirô). Par conséquent, lorsque Yamamoto utilise son Cambio Forma, il est vêtu d'une tenue de samouraï avec deux épées (Kojirô et Jirô) ainsi que des gants métalliques.

Techniques (les douze formes du style Shigure Souen) 
  : Shajiku no Ame 車軸の雨 (Axe de Pluie) - Offensive. Elle correspond à l'utilisation même du style Shigure Souen. C'est le point de départ de toutes les autres formes. Elle a été créée par le tout premier utilisateur de ce style et consiste en une charge de l'adversaire par la pointe de l'épée.

  : Sakamaku Ame 逆巻く雨 (Pluie Déferlante) - Défensive. Takeshi se dissimule derrière le mur d'eau qu'il vient de créer. En se baissant, son adversaire ne pourra que manquer sa cible.

  : Yarazu no Ame 遣らずの雨 (Pluie Soudaine) - Offensive. Lorsque son arme est à terre, Takeshi l'enverra transpercer ses adversaires par un tir du pied. C'est par cette forme qu'il tentera avec Gokudera de libérer Chrome de ses ravisseurs Varia lors du Combat du Ciel.

  : Gofuu Juuu 五風十雨 (Pluie Saisonnière) - Défensive. Yamamoto se synchronise avec la respiration de son adversaire pour esquiver ses attaques.

  : Samidare 五月雨 (Première Pluie d’Été) - Offensive. C'est une attaque tranchante où le katana change de main en cours de trajectoire. L'adversaire tente donc de parer un coup qui n'existe pas et ne pourra donc éviter la véritable attaque.

  : inconnue pour le moment, elle devrait être défensive.

  : Shibuki Ame 繁吹き雨 (Poussière de Pluie) - Défensive. Le katana est alors tenu lame vers l'arrière. En tournant sur lui-même, Takeshi peut créer un tourbillon d'eau qui fait office de bouclier.

  : Shinotsuku Ame 篠突く雨 (Pluie Torrentielle) - Offensive. Il s'agit d'une série d'attaques tranchantes de directions diverses visant l'adversaire. Cette forme a été développée par le père de Takeshi (Yamamoto Tsuyoshi) alors qu'il voulait protéger un de ses amis. C'est également avec cette forme que Takeshi éprouve le plus de facilités.

  : Utsushi Ame うつし雨 (Pluie Reflétée) - Offensive. Cette attaque se déroule en deux phases. Dans la première Takeshi crée, par un mouvement de son katana, une grande vague. Sa silhouette se reflètera par la suite dans cette vague, ce qui trompera l'adversaire. Ce dernier attaquera le reflet sur la vague et ne verra donc pas venir la véritable attaque à son opposé. Réussir à développer sa propre forme au milieu même d'un combat témoigne bien de l'incroyable sang-froid dont fait preuve Takeshi.

  : Scontro di Rondine 燕特攻 (Clash/choc de l'Hirondelle) - Offensive. Takeshi projette une onde de choc formant un conduit d'eau, réduisant à néant tout espoir de fuite chez l'adversaire. Il charge par la suite avec son Hirondelle (issue de sa Boîte) à ce qui ressemble à un véritable raz-de-marée d'eau tranchante.

  : Beccata di Rondine 嘴の燕 (Bec de l'Hirondelle) - Offensive. Yamamoto pointe sa lame plusieurs fois avec une seule main.

  : Sadachi: Kirisame 左太刀:霧雨 (Lame Gauche : Bruine) - Offensive. Yamamoto utilise Jirô sur son épée gauche de son « Cambio Forma » afin d'attaquer avec des multiples ondes compressées qui peuvent couper l'ennemi en morceaux, et « renifler » un ennemi, technique parfaite contre des illusionnistes.

  bis : Udachi: Kirisame 右太刀:斬雨 (Lame Droite : Bruine) - Pareil que Sadachi (Offensive) : Kirisame, cette attaque est différente en ce que les ondes ont la même forme que Kojirô et permet de suivre un adversaire qui a été « reniflé » par Jirô.

 Aggregate Art : Jiunoka 時雨之化 (Regroupement des techniques) - Défensive + Offensive. Yamamoto combine toutes ses formes pour frapper des objets en mouvement avec des flammes de pluie, les obligeant à ralentir au point qu'ils semblent être figés sur place.

Divers 
 Dans le Reborn! fandom, il est communément appelé 80.
 Yamamoto est le second élève de Naminori et le troisième gardien Vongola le plus fort de l'histoire.
 Yamamoto est le seul gardien Vongola à avoir une boîte arme composé de deux animaux.
 Dans le sondage de popularité du volume 32 de Reborn!, Yamamoto occupe la  avec .
 Gokudera le surnomme souvent « Le fou du Baseball » (Yakyu-Baka) quand il s'énerve contre lui.
 Jusqu'à présent, Yamamoto est le seul de la famille de Tsuna à connaître le secret des Arcobalenos.
 Le père de Yamamoto gère un grand restaurant de Sushi qu'il adore par-dessus tout. Il réprimande même son fils quand il touche à quelque chose dans son restaurant. Dans le Haru Haru Interview Dangerous, Yamamoto révèle que son rêve est de devenir un cuistot-sushi comme son père.
 Son aliment préféré est le lait.
 Bianchi l'appelle par son nom complet, elle s'en prend toujours à lui.
 Sa famille possède un dojo nommé « Asarigumi » qui est le principal lieu de formation de Takeshi au style « Shigure Soen ».

Références 

Personnage de Reborn!